Willem II Tilburg — clube neerlandês de futebol
Willemstad — capital da ilha de Curaçao

Desambiguações de topônimos